

Localidades 

 Buchs (Argóvia)
 Buchs (Lucerna)
 Buchs (São Galo)
 Buchs (Zurique)

Veja também 
Buch

Desambiguação